La felicità – film del 1917
 La felicità – sceneggiato televisivo del 1981
 La felicità/Anche così – singolo di Iva Zanicchi del 1968
 La felicità/Ci vuole così poco – singolo di Iva Zanicchi del 1968
 La felicità – singolo di Simona Molinari feat. Peter Cincotti del 2013
 La felicità – singolo di Fabrizio Moro del 2017